Quentin Durward (1823), roman de Walter Scott ;
 Quentin Durward (1858), opéra de François-Auguste Gevaert ;
 Quentin Durward (1910), film français d’Albert Capellani ;
 Quentin Durward (1912), film français d’Adrien Caillard ;
 Les Aventures de Quentin Durward (1955), film américain de Richard Thorpe ;
 Quentin Durward (1971), feuilleton télévisé franco-allemand de Gilles Grangier.